Il singolare del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jeff Salzenstein che ha battuto in finale Kevin Kim 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Cecil Mamiit (semifinali)
 Tuomas Ketola (primo turno)
 Kevin Kim (finale)
 Alejandro Hernández (secondo turno)

 Damian Furmanski (secondo turno)
 James Blake (secondo turno)
 Frédéric Niemeyer (quarti di finale)
 Mark Knowles (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2000